Die Parlamentswahl in Israel 1988 fand am 1. November 1988 statt. Gewählt wurden die 120 Abgeordneten der zwölften Knesset.

Ergebnis

Quellen 

 Twelfth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)

Israel
1988